der Kühne ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Alfons der Kühne (1291–1357), König von Portugal, siehe Alfons IV. (Portugal)
 Karl der Kühne (1433–1477), Herzog von Burgund sowie der Burgundischen Niederlande 
 Otto der Kühne (1301–1339), Herzog von Österreich, Steiermark und Kärnten, siehe Otto der Fröhliche 

Siehe auch:
 Der kühne Schwimmer
 Der kühne Sergeant
 Kühne